Roseto  – terreno coltivato a rose

Geografia 
Italia
Roseto Capo Spulico – comune della provincia di Cosenza
Roseto degli Abruzzi – comune della provincia di Teramo
Roseto Valfortore  – comune della provincia di Foggia
Roseto  – ex-comune formato dagli attuali comuni di Cortino e Crognaleto in provincia di Teramo
Stati Uniti d'America
Roseto – centro abitato della Pennsylvania

Sport 
Pallacanestro Roseto – società di pallacanestro maschile di Roseto degli Abruzzi